Canale puede referirse a:
 Canale, localidad y comuna de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, norte de Italia
 Canale d'Agordo, localidad de la región del Véneto, norte de Italia
 Canale-di-Verde, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega
 Pila-Canale, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Córcega del Sur